Zuchen ist der Name folgender Orte:

 Zuchen (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft der Gemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten

 Zuchen, Kreis Belgard, siehe Sucha (Połczyn-Zdrój)
 Zuchen, Kreis Köslin, siehe Sucha Koszalińska